Kimbolton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Kimbolton (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Kimbolton (Verenigde Staten)